Ödinghausen steht für:

 Ödinghausen (Nümbrecht), Ortsteil von Nümbrecht, Nordrhein-Westfalen
 Ödinghausen (Wüstung), Wüstung in Zierenberg, Hessen